Freiberuf oder freier Beruf oder freiberufliche Tätigkeit steht für:

 allgemein eine besondere Form der Selbständigkeit (beruflich)

Deutschland:
 freier Beruf (Deutschland), ein selbständig ausgeübter wissenschaftlicher, künstlerischer, schriftstellerischer, unterrichtender oder erzieherischer Beruf

Österreich:
 Freiberufler (Österreich), im Steuer- und Versicherungsrecht eine nicht gewerbescheinpflichtige selbständige Tätigkeit
 freier Beruf (Österreich), einige Berufe mit eigenem Berufsrecht, die im öffentlichen Interesse ausgeübt werden

Schweiz:
 freier Beruf (Schweiz), Berufe der personenbezogenen Dienstleistungen mit hoher Qualifikation

Siehe auch:
 Freischaffender (Personen, die in selbständiger Leistung Werke produzieren)
 freier Mitarbeiter (im Arbeitsrecht selbständige Arbeitskräfte)
 freies Gewerbe (kein Befähigungsnachweis vorgeschrieben)
 Freelancer (Begriffsklärung)